

31 января 

 Агила Альмейда, Сойла  (81) — кубинская антикоммунистка, единственная женщина — участница вооружённого Восстания Эскамбрай .
 Аппаев, Билял Добаевич (81) — советский и российский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001) .
 Бойко, Павел Платонович (75) — советский и российский художник-маринист, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель студии военных художников имени М. Б. Грекова (1991—1998) .
 Браво, Дуглас (88) — венесуэльский левый политический деятель, руководитель партизанских действий против правительства .
 Васильев-Харысхал, Василий Егорович (70) — российский якутский писатель .
 Гомес, Алехандро (53) — испанский легкоатлет, серебряный призёр чемпионата мира по полумарафону (1996) .
 Грыц, Андрей (71) — словацкий актёр театра и кино .
 Канель, Геннадий Исаакович (76) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2006) .
 Лугонич, Ристо (68) — сербский эстрадный певец и артист эстрады .
 Мурр, Мишель (88) — ливанский государственный деятель, министр внутренних дел (1990—2000) .
 Пакдемир, Атилла (77) — турецкий киноактёр .
 Ротман, Генрих Аронович (81) — советский и российский артист цирка, клоун, заслуженный артист РСФСР (1969) .
 Савой, Пьер-Поль (66) — канадский артист балета и хореограф .
 Сига, Виктор (75) — филиппинский политический деятель, член Сената Филиппин .
 Тверски, Авраам Иегошуа Хешель (90) — американский и израильский ортодоксальный раввин, врач-психиатр и писатель .
 Техада, Хусто (88) — испанский футболист .
 Туджман, Мирослав (74) — хорватский учёный и политический деятель, сын Франьо Туджмана .
 Штайдл, Ладислав (75) — чешский композитор и дирижёр .

30 января 

 Брукс, Эндрю (51) — американский врач и учёный .
 Дамаскин (Балабанов) (65) — глава неканонической юрисдикции Российская православная церковь с титулом митрополит Московский и Всероссийский (с 2007 года) .
 Деб, Индраджит (73) — индийский киноактёр .
 Дудник, Сергей Иванович (64) — советский и российский философ, вице-президент Российского философского общества, директор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета .
 Иошпе, Алла Яковлевна (83) — советская и российская эстрадная певица, выступала в дуэте со Стаханом Рахимовым, народная артистка Российской Федерации (2002) .
 Кириллов, Юрий Васильевич (64) — российский муниципальный деятель, мэр Обнинска (1991—1994) .
 Киселёва, Людмила Георгиевна (78) — общественный деятель, художник, писатель .
 Кнабе, Вильгельм (97) — немецкий эколог и политик, депутат Бундестага .
 Лаптев, Андрей Александрович (61) — российский военный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации (2005) .
 Ле Бри, Мишель (76) — французский писатель .
 Нило (80) — пакистанская киноактриса .
 Носков, Александр Леонидович (64) — советский и российский партийный, промышленный и государственный деятель, генеральный директор Новочеркасского электровозостроительного завода (1997—2005), заместитель губернатора Ростовской области (2009—2011), председатель совета директоров холдинга «Транспортные компоненты» .
 Похпатян, Григор Ашотович (75) — армянский государственный деятель, министр связи Армении (1991—1998) .
 Русинов, Константин (83) — болгарский партийный и государственный деятель, первый секретарь Пазарджикского обкома БКП .
 Салинас, Мануэль (80) — испанский художник .
 Сандулаке, Пантелей (64) — молдавский политический деятель, депутат парламента Молдовы первого созыва .
 Тремпон, Мишель (92) — бельгийский оперный певец (баритон) .
 Турки ибн Нассер Аль Сауд (72) — саудовский принц, министр по вопросам окружающей среды (2001—2013) .
 Уилмор, Марк (57) — американский сценарист анимации .
 Франса, Лисинью (67) — португальский актёр и певец .
 Чатари, Йожеф (77) — венгерский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр (в Мехико 1968 и в Мюнхене 1972) .
 Sophie (34) — шотландский музыкант, продюсер, певица и автор песен; несчастный случай .

29 января 

 Аристер, Николай Иванович (73) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАО (2008) .
 Барба, Беатрис (92) — мексиканский археолог, действительный член Мексиканской академии наук .
 Валентайн, Хилтон (77) — британский рок-музыкант, участник блюз-рок-группы «The Animals» .
 Дуи, Ивон (85) — французский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира в Швеции (1958) .
 Лай Сяоминь (58) — китайский бизнесмен и государственный деятель, глава государственной компании «China Huarong Asset»; казнён .
 Павичич, Желько (71) — сербский поэт-песенник и музыкант .
 Рулен, Мерритт (76) — американский лингвист, известен своими работами по классификации языков, палеолингвистике и эволюции языков .
 Сергеев, Леонид Павлович (91) — советский и российский учёный-языковед, заведующий лабораторией чувашской диалектологии Чувашского государственного педагогического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001) .
 Сидоров, Владислав Петрович (74) — советский и российский художник-керамист, заслуженный художник Российской Федерации (2002) .
 Уркмез, Варол (84) — турецкий футболист и актёр .
 Фрожуэлло, Роберто (83) — бразильский футболист .
 Чейни, Джон (89) — американский баскетболист и баскетбольный тренер .
 Шоабдурахимов, Шоиноят Рахимович (91) — советский и узбекский хозяйственный деятель, начальник Ташкентского метрополитена (1976—1996) .

28 января 

 Айяли, Шедли (87) — тунисский государственный деятель, министр финансов и образования и председатель Национального банка Туниса .
 Бедердинов, Владимир Арифуллович (73) — советский и российский военный деятель, контр-адмирал .
 Белоцерковский, Михаил Лазаревич (76) — российский театральный фотограф .
 Ван Шоугуань (98) — китайский радиоастроном, член Китайской академии наук (1980) .
 Дель Рио Мартин, Хуан (73) — испанский архиепископ, военный ординарий Испании (с 2008) .
 Дюбуа, Жан (94) — бельгийский спортсмен (хоккей на траве), участник летних Олимпийских игр в Лондоне (1948), в Хельсинки (1952), в Мельбурне (1956) и в Риме (1960) .
 Жосану, Ефим (73) — молдавский писатель и журналист, президент Национального Олимпийского комитета Республики Молдова .
 Карамфилов, Ставри (64) — болгарский театральный режиссёр, главный режиссёр Благоевградского театра драмы имени Николы Вапцарова .
 Котыс, Рышард (88) — польский актёр .
 Крутцен, Пауль (87) — нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1995), иностранный член РАН (1999) .
 Лановой, Василий Семёнович (87) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР (1985), Герой Труда Российской Федерации (2019) .
 Омеляненко, Василий Ануфриевич (95) — советский и украинский художник народного промысла, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко .
 Тайсон, Сисели (96) — американская актриса .
 Тамаши, Франьо (83 или 84) — югославский и сербский боксёр и тренер по боксу .
 Ткачёв, Владимир Яковлевич (95) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Уолперт, Льюис (91) — британский биолог, член Лондонского королевского общества (1980) .
 Царгуш, Василий Михайлович (82) — советский и абхазский композитор и дирижёр, художественный руководитель Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии, народный артист Республики Абхазия .
 Цванг, Семён Рувинович (96) — украинский писатель, поэт и драматург .

27 января 

 Абабий, Эдуард (51) — молдавский юрист, судья Конституционного суда Молдовы .
 Альфаро, Флавио (59) — американский бейсболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (показательные соревнования) .
 Ахекян, Татьяна Лукинична (93) — советский и украинский хореограф .
 Блуме, Герт (86) — шведский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) .
 Болсунов, Андрей Анатольевич (52) — российский театральный актёр, артист «Гоголь-центра» (с 1993) и кино .
 Бурега, Валерий Васильевич (70) — советский и украинский социолог и психолог, доктор социологических наук, профессор .
 Камачо, Блас (81) — испанский политический деятель, депутат Нижней палаты Конгресса Испании .
 Кампос, Адриан (60) — испанский автогонщик, гонщик «Формулы-1», владелец гоночной команды .
 Кокеладзе, Мераб Ревазович (?) — российский бизнесмен, основатель компании «Канонфарма продакшн» .
 Косунов, Алмас (71) — казахстанский деятель науки, председатель Аэрокосмического агентства Казахстана .
 Кук, Дэвид Чарльз (74) — мастер карате, носитель титула Сокэ и автор книги по кёкусинкай — «Сила карате» .
 Лахин, Юрий Николаевич (68) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1988) .
 Манджиев, Олег Лиджиевич (72) — русский писатель и киносценарист, сын Л. И. Манджиева .
 Масарский, Марк Вениаминович (80) — советский и российский бизнесмен и философ, один из авторов Конституции Российской Федерации .
 Минаванд, Мердад (45) — иранский футболист, игравший за национальную сборную .
 Немечек, Карл Фридрихович (70) — советский и украинский трубач, солист Национального симфонического оркестра Украины .
 Пуиджделливоль, Антони (74) — андоррский государственный деятель, депутат парламента Андорры, министр туризма и окружающей среды (2005—2007) .
 Раскатов, Александр Николаевич (44) — заместитель командующего войсками ВВО (c 2018), генерал-майор .
 Рябцев, Александр Спиридонович (99) — советский и российский писатель, участник Великой Отечественной войны .
 Саттаров, Рифкат Гарафиевич (61) — российский спортивный функционер .
 Соколовский, Виталий Иванович (71) — советский и российский театральный актёр, артист Ростовского театра драмы, заслуженный артист Российской Федерации (2003) .
 Страхов, Александр Борисович (72) — русский поэт и этнограф-лингвист, редактор и издатель журнала «Paleoslavica» .
 Уварова, Ирина Павловна (88) — советская и российская диссидентка, вдова Юлия Даниэля .

26 января 

 Бёльке, Винфрид (79) — западногерманский велогонщик, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года .
 Берит Оскаль Айра (69) — норвежский саамский политический деятель .
 Венглош, Йозеф (84) — словацкий футболист и тренер .
 Виноградов, Леонид Николаевич (82) — советский и российский художник, заслуженный художник РСФСР (1991) .
 Воронов, Алексей Николаевич (97) — советский военный, участник Великой Отечественной войны .
 Гуммель, Маргитта (79) — восточногерманская легкоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр в Мехико (1968), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Личмен, Клорис (94) — американская актриса .
 Луньков, Николай Митрофанович (102) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Норвегии (1962—1968), в Великобритании и (по совместительству) на Мальте (1973—1980), в Италии (1980—1990) .
 Мациухова, Гана (75) — чешская актриса .
 Мортимор, Джон (86) — английский футболист и тренер (о смерти объявлено в этот день) .
 Нурен, Ларс (76) — шведский поэт, драматург, сценарист, театральный режиссёр .
 О'Салливен, Кара (58) — ирландская оперная певица (сопрано) .
 Пименов, Евгений Васильевич (68) — российский нанобиотехнолог, директор НИИ микробиологии МО РФ (1991—2005), ректор Вятского университета (2005—2009), член-корреспондент РАН (2008) .
 Приходько, Сергей Эдуардович (64) — российский государственный деятель, дипломат, заместитель Председателя правительства Российской Федерации (2013—2018) .
 Рыжкин, Анатолий Андреевич (83) — советский и российский учёный в области трения и износа материалов, доктор технических наук (1985), профессор, ректор ДГТУ (1988—2007) .
 Рыскулов, Рамис (86) — советский и киргизский художник, поэт и литературный переводчик, народный поэт Кыргызской Республики .
 Соколов, Юрий Николаевич (76) — украинский кардиолог, член-корреспондент НАМНУ (2010) .
 Стаханов, Владимир Анатольевич (58) — российский врач, профессор, заведующий кафедрой фтизиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
 Трухильо, Карлос Хольмес (69) — колумбийский государственный деятель, министр иностранных дел Колумбии (2018—2019) .
 Хямелянина, Лидия Тимофеевна (86) — советская и российская поэтесса .
 Шнырко, Александр Алексеевич (73) — советский и российский японовед и филолог .

25 января 

 Аль-Дурра, Мухамма (83) — иорданский художник .
 Антишин, Александр Геннадиевич (70) — советский и российский медицинский работник, заслуженный врач России .
 Бача, Юрий (88) — словацкий поэт и литературовед-украинист .
 Беляев, Евгений Николаевич (83) — российский гигиенист, главный государственный санитарный врач РСФСР и России (1990—1996), член-корреспондент РАМН (2005—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
 Борха, Чико (61) — американский футболист, игрок в шоубол и мини-футбол, тренер .
 Борщ-Компониец, Виталий Иванович (89) — советский и российский учёный-горняк, крупный специалист в области маркшейдерского дела и геомеханики породных массивов. Лауреат Государственной премии СССР .
 Брайт, Дэвид (64) — ботсванский футбольный тренер, тренер сборной Ботсваны по футболу .
 Каганович, Борис Соломонович (68) — советский и российский историк, доктор исторических наук .
 Кадрич, Риалда (57) — сербская актриса .
 Легошин, Владимир Константинович (80) — российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации (1993) .
 Лехатинов, Анатолий Михайлович (85) — советский и российский геофизик, геолог и эколог, директор национального парка «Тункинский» .
 Ч. Р. Парттипан (92) — индийский актёр .
 Пасин, Владислав Сергеевич (91) — советский и российский писатель .
 Паулины, Ян (81) — словацкий востоковед-арабист и переводчик .
 Ришар, Жан (99) — французский историк-медиевист .
 Серебренников, Эрнест Наумович (84) — советский и российский спортивный комментатор и режиссёр спортивных программ .
 Суханек, Владимир (87) — чешский художник и график .
 Схирели, Нугзар (74) — грузинский тренер по вольной борьбе .
 Токарчук, Ирина Сергеевна (61) — украинская актриса театра и кино .
 Чахвадзе, Владимир Зосимович (88) — виолончелист, заслуженный артист Российской Федерации (2004) .
 Шаляпин, Александр Николаевич (41) — российский актёр, комик и радиоведущий; самоубийство .
 Шапиро, Лев Борисович (93) — советский партийный деятель, первый секретарь обкома КПСС Еврейской автономной области (1970—1987) .
 Шевчук, Александр Владимирович (54) — российский эксперт моды, телевизионный и театральный имиджмейкер, стилист и бизнесмен .
 Шигер, Жауад (35) — французский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы в Ливерпуле (2008) .
 Шиманский, Всеволод Павлович (99) — советский государственный деятель, министр торговли РСФСР (1972—1989) .

24 января 

 Армстронг, Джордж (90) — канадский хоккеист («Торонто Мейпл Лифс») .
 Болотов, Альберт Васильевич (86) — советский и казахстанский учёный и изобретатель, ректор Алма-Атинского энергетического института (1975—1985) .
 Борисов, Алексей Владимирович (55) — российский математик, доктор физико-математических наук (2001), лауреат премии имени С. В. Ковалевской (2012) .
 Брауэр, Арик (92) — австрийский художник .
 Бркович, Ефрем (87) — югославский и черногорский писатель, действительный член Черногорской академии наук и искусств (2018) .
 Валиракис, Сифис (77) — греческий политический деятель, министр по защите прав граждан Греции .
 Виноградов, Валентин Васильевич (69) — инженер-строитель, доктор технических наук, профессор, первый проректор МИИТ по учебной работе (1997—2000) .
 Гогин, Михаил Иванович (91) — советский и российский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1973) .
 Дорофеев, Владислав Юрьевич (64) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор Калининградского морского торгового порта (с 2009) .
 Ибрахим, Абдуллахи (82) — нигерийский юрист, министр юстиции Нигерии (1997—1999) .
 Иванцов, Олег Максимович (102) — инженер-строитель, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991) .
 Игнатенко, Александр Александрович (73) — советский и российский исламовед, доктор философских наук, профессор .
 Йоуханнес Эдвальдссон (70) — исландский футболист .
 Кардозу э Кунья, Антониу (87) — португальский политик и бизнесмен .
 Кирби, Брюс (95) — американский актёр .
 Кокот, Францишек (91) — польский нефролог и эндокринолог, действительный член Польской академии наук (1994) .
 Линдблум, Гуннель (89) — шведская актриса и режиссёр .
 Мирза, Шахзад (68) — пакистанский шахматист, тренер, генеральный секретарь Шахматной федерации Пакистана (1993—1998) .
 О’Донохью, Патрик (86) — ирландский католический епископ .
 Романов, Николай Степанович (91) — советский и российский фотохудожник .
 Сархаян, Саркис Азатович (73) — советский спортсмен, тренер (настольный теннис), серебряный призёр чемпионата мира (1975) .
 Соколик, Вильям (93) — словацкий историк литературы, поэт и теоретик фотографии .
 Фёдоров, Александр Анатольевич (68) — российский хозяйственный деятель и предприниматель, директор (1996—2012) и совладелец Челябинского трубопрокатного завода .
 Чеботько, Николай Сергеевич (38) — казахстанский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме (2013); ДТП .
 Чуланов, Василий Александрович (91) — советский и российский философ, заслуженный профессор ЮРГТУ (НПИ), почётный гражданин города Шахты (2004) .

23 января 

 Гримальди, Альберто (95) — итальянский кинопродюсер .
 Долгов, Виктор Михайлович (74) — советский и российский политолог и публицист, доктор исторических наук, профессор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина .
 Ларри Кинг (87) — американский тележурналист .
 Мадригаль, Марта (92) — мексиканская поэтесса .
 Метц, Лотар (82) — восточногерманский борец греко-римского стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Ноубл, Триша (76) — австралийская актриса и певица .
 Олсон, Сторрс Лавджой (76) — американский биолог и орнитолог (о смерти объявлено в этот день) .
 Перри, Гарри (86) — ирландский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы по боксу (1959) .
 Пиррера, Омар (88) — итальянский поэт .
 Покрашенко, Михаил Иванович (72) — советский и российский художник .
 Сакамото, Сумико (84) — японская актриса и певица  .
 Симакова, Мария Васильевна (86) — советская и российская художница декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник Российской Федерации (2008) .
 Феррер, Тони (86) — филиппинский актёр .
 Холбрук, Хэл (95) — американский актёр .
 Штефэнеску, Оана (60) — румынская актриса .

22 января 

 Аарон, Хэнк (86) — американский бейсболист .
 Бернстайн, Уолтер (101) — американский сценарист .
 Гарсия, Хосе Анхель (62) — мексиканский актёр и режиссёр .
 Гируть-Русакевич, Валентина Францевна (67) — белорусская поэтесса, журналистка .
 Громов, Феликс Николаевич (83) — советский и российский военный деятель, главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации (1992—1997), адмирал флота (1996) .
 Гусман Тапия, Хуан (81) — чилийский судья, ведущий судебного процесса над Аугусто Пиночетом .
 Дандрель, Луи (82) — французский композитор, дирижёр и музыкальный критик .
 Дуран, Рикарду (92) — португальский спортсмен (современное пятиборье), участник летних Олимпийских игр в Хельсинки 1952 года .
 Лабиди Майза, Мехерзия (57) — тунисский политик и переводчица, первый вице-спикер Учредительного собрания Туниса (2011—2014) .
 Ломбарди, Джанфранко (79) — итальянский баскетболист и тренер .
 Лоусон, Джанет (80) — американская джазовая певица .
 Пенман, Шэрон Кей (75) — американская писательница .
 Проститов, Олег Леонидович (65) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003) .
 Романюк, Николай Прокопьевич — украинский политический деятель, депутат Верховной Рады Украины .
 Севан, Ольга Георгиевна (73) — советский и российский архитектор-реставратор, историк архитектуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007) 
 Спицин, Владимир Владимирович (79) — советский и российский зоолог, директор Московского зоопарка (1977—2013), заслуженный работник культуры РСФСР (1983) .
 Уильямс, Джонни (73) — английский футболист .
 Чигведере, Эней (81) — зимбабвийский государственный деятель, министр образования (2001—2008) .
 Шелтон, Лутон (35) — ямайский футболист, игрок национальной сборной .

21 января 

 Авена, Каличто (77) — колумбийский футболист, игравший за национальную сборную .
 Азизов, Бободжон (70) — таджикский певец и актёр, народный артист Таджикистана .
 Аллен, Кларенс (95) — американский геолог и сейсмолог, член Национальной академии наук США (1976) .
 Арно, Вэн (57 или 58) — американский художник .
 Васкес, Лупе (75) — мексиканская актриса и сценаристка .
 Гратон, Жан (97) — французский автор комиксов .
 Делон, Натали (79) — французская киноактриса .
 Евангулов, Георгий Люцианович (90) — советский и российский тренер по прыжкам в воду, тренер сборной СССР, заслуженный тренер РСФСР .
 Жюльен, Реми (90) — французский мотоциклист, каскадёр и постановщик трюков для кинематографа и телевидения .
 Зубов, Алексей Николаевич (84) — советский и американский саксофонист, композитор .
 Кирман, Джерри (67) — ирландский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анжелесе .
 Манджини, Чечилия (93) — итальянский кинорежиссёр .
 Мвамба, Энтони (60) — замбийский боксёр, участник летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле .
 Мтхембу, Джексон (62) — южноафриканский государственный деятель, президентский министр ЮАР .
 Мурина, Елена Борисовна (95) — советский и российский искусствовед, историк искусства .
 Мюллер, Андре (95) — немецкий писатель .
 Николс, Кит (75) — британский джазовый музыкант .
 Пампуро, Хосе (71) — аргентинский государственный деятель, министр обороны Аргентины (2003—2005) .
 Партон, Рэнди (67) — американский певец и автор песен .
 Рябыкина, Галина Владимировна (75) — советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ЭКГ НИИ кардиологии имени А. Л. Мясникова .
 Хмелевский, Хенрик Ежи (97) — польский художник, автор комиксов .
 Храповицкая, Галина Николаевна (90) — советский и российский филолог-скандинавист, доктор филологических наук .
 Чарторыйский, Станислав Ян Анджей (81) — польский дипломат, посол Польши в Норвегии и Исландии .
 Шишкин, Михаил Иванович (79) — советский и российский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор экономических наук, профессор .
 Шпицерова, Далма (95) — словацкая актриса .

20 января 

 Блатны, Павел (89) — чешский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный драматург и публицист .
 Болдырев, Александр Вилович (65) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Замбии (с 2019) .
 Булкина, Инна Семёновна (57) — украинский литературовед, доктор филологических наук .
 Бютукаев, Аслан Авгазарович (46) — чеченский террорист-исламист, полевой командир северокавказских боевиков; убит .
 Добрынин, Виталий Фёдорович (65) — советский и российский художник .
 Долматовская, Галина Евгеньевна (81) — российский документальный кинорежиссёр, сценарист и автор книг, дочь Евгения Долматовского .
 Ермаков, Сергей Леонидович (48) — украинский модельер .
 Ешмамбетов, Радбек Бакиевич (71) — советский и киргизский государственный деятель, председатель Иссык-Кульского, Нарынского облсоветов народных депутатов (1990—1991) .
 Заборов, Борис Абрамович (85) — советский и французский художник .
 Зерцалов, Геннадий Иванович (80) — советский партийный деятель, первый секретарь Казанского горкома КПСС, председатель Казанского городского Совета народных депутатов (1990—1991) .
 Кершенбаум, Всеволод Яковлевич (80) — советский и российский учёный в области химического и нефтяного машиностроения, доктор технических наук (1984), профессор РГУ нефти и газа, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003) .
 Лозински, Штефан (76) — молдавский журналист и поэт .
 Мишра, Раби (64) — индийский киноактёр .
 Мойо, Сибусисо (60—61) — зимбабвийский государственный деятель, министр иностранных дел и внешней торговли (с 2017 года) .
 Мухин, Владимир Иванович (78) — советский и российский архитектор .
 Намбутири, Унникришнан (98) — индийский киноактёр .
 Отхмезури, Георгий Константинович (66) — советский грузинский историк, палеограф, источниковед, доктор исторических наук (1999), профессор факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета .
 Падилья, Гастон (75) — мексиканский актёр .
 Серафим (Скуратов) (79) — архиерей ПРЦ/РПЦЗ(Р), архиепископ Бирмингемский и Европейский .
 Сёмочкин, Андрей Юрьевич (57) — российский военный дирижёр и композитор, заслуженный артист Российской Федерации .
 Суон, Питер (84) — английский футболист, участник чемпионата мира 1962 года .
 Тюстин, Александр Васильевич (79) — советский и российский историк и краевед, журналист, писатель .
 Фурлан, Мира (65) — югославская и хорватская актриса и певица .
 Чибисов, Сергей Иванович (72) — советский и российский художник, поэт и архитектор .
 Чиботару, Михаил Георге (86) — советский и молдавский писатель-публицист, министр культуры Республики Молдова (1994—1996) .

19 января 

 Абдураззаков, Хабибулло Абдураззакович (83) — советский и таджикский актёр и режиссёр, народный артист Таджикской ССР (1987) .
 Аксёнов, Владимир Иванович (80) — советский и российский работник органов государственной безопасности, начальник управления ФСБ России по Тульской области (1991—1996), генерал-майор .
 Алвес дос Сантос, Жозе (86) — бразильский футболист .
 Григорьева, Ренита Андреевна (89) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист документального и игрового кино, актриса, писатель, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР (1983) .
 Дзукки, Джованни (89) — итальянский гребец, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Дилу, Муджибур Рахман (69) — бангладешский киноактёр .
 Катин, Станислав Владимирович (84) — советский и российский изобретатель и конструктор, главный научный конструктор НИИИС, заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР .
 Киспе, Фелипе (78) — боливийский профсоюзный и политический деятель, историк .
 Куприянов, Георгий Алексеевич (96) — советский кинооператор .
 Лютер, Нарендра (88) — индийский писатель .
 Макалузо, Эмануэле (96) — итальянский профсоюзный деятель, главный редактор газеты «Унита» .
 Маэстри, Чезаре (91) — итальянский альпинист и писатель .
 Огурцов, Владимир Анатольевич (79) — советский и российский баянист и гармонист, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010) .
 Пастухов, Борис Николаевич (87) — советский и российский государственный деятель, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1977—1982), министр по делам СНГ Российской Федерации (1998—1999) .
 Пенья, Густаво (79) — мексиканский футболист и тренер .
 Райнбеков, Алимгазы Смагулович (84) — советский и казахстанский киноактёр .
 Садыгов, Мирдамед Мирсадыг оглу (70) — доктор экономических наук, профессор, ректор Азербайджанского государственного аграрного университета (2008—2013), глава исполнительной власти Исмаиллинского района (2013—2020) .
 Сиджах, Хазретбий Исхакович (88) — советский и российский военный деятель, писатель и журналист .
 Скшиванек, Ярослав (85) — словацкий оператор-документалист .
 Степанян, Виген Борисович (68) — советский и армянский кинорежиссёр и актёр, заслуженный деятель искусств Армении .
 Шаша, Константин Григорьевич (92) — советский и украинский оперный певец (тенор), солист Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко, народный артист Украины (2007) .

18 января 

 Бакри, Жан-Пьер (69) — французский актёр и сценарист .
 Берко, Альберто (91) — аргентинский актёр .
 Благова, Людмила Гаязовна (62) — российская актриса Санкт-Петербургского Кукольного театра сказки, заслуженная артистка Российской Федерации (2003) .
 Бурга, Карлос (68) — перуанский боксёр, участник летних Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года .
 Васильев, Дмитрий Дмитриевич (74) — российский востоковед, тюрколог .
 Вахрам, Хайк (81) — болгарский спортивный журналист .
 Выхухолев, Игорь Владимирович (66) — российский тележурналист, ведущий программы «Время» .
 Гаськов, Александр Михайлович (76) — советский и российский химик-неорганик, доктор химических наук (с 1989), профессор (с 1993), заведующий (с 2008) лабораторией химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов МГУ им. М. В. Ломоносова .
 Даянов, Рафаэль Маратович (70) — советский и российский архитектор, заслуженный строитель РФ (2005) .
 Евсюков, Алексей Павлович (71) — советский и российский пианист-аккомпаниатор и композитор, народный артист Российской Федерации (2002) .
 Живан, Виктор Иванович (62) — российский архитектор-реставратор .
 Кавалек, Любомир (77) — чешский и американский шахматист, гроссмейстер .
 Кадрени, Хосеп Мария Местрес (91) — испанский композитор .
 Котербская, Мария (96) — польская эстрадная певица .
 Курбонов, Рахматжон — узбекский фолк-певец, исполнитель в жанре маком, заслуженный артист Узбекистана .
 Лисовой, Александр Иванович (63) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике (прыжки с шестом), заслуженный тренер Российской Федерации .
 Мичри, Александр Ильич (86) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2004), академик РАХ (2011) .
 Монтеро, Клаудия (58) — аргентинский композитор .
 Мэнс, Джуниор (92) — американский джазовый пианист .
 Османоглу, Дюндар (90) — глава Дома Османов (с 2017 года) .
 Ривера Санчес, Франсиско Даниэль (66) — мексиканский католический епископ .
 Риш, Катрин (88) — французская актриса .
 Ричардсон, Дэвид (66) — американский телепродюсер .
 Савотченко, Евгений Николаевич (88) — советский и российский художник и государственный деятель, председатель Белгородского горисполкома (1973—1986) .
 Табио, Хуан Карлос (77) — кубинский кинорежиссёр .
 Толстихин, Игорь Нестерович (84) — советский и российский геохимик, доктор химических наук, главный научный сотрудник Геологического института КНЦ РАН .
 Хорват, Иван (85) — словацкий композитор .
 Цфасман, Анатолий Захарович (92) — советский и российский терапевт, доктор медицинских наук (1967) специалист в области профессиональных заболеваний и железнодорожной медицины .
 Черняк, Владимир Кириллович (79) — украинский общественный и политический деятель, основатель движения «Рух», депутат Верховной Рады Украины (1998—2006) .
 Шмулевич-Ром, Дани (80) — израильский футболист, игравший за национальную сборную .
 Шустер, Григорий Александрович (80) — советский и российский театральный актёр, артист Новосибирского театра «Красный факел», заслуженный артист РСФСР (1981) .

17 января 

 Антошкин, Николай Тимофеевич (78) — советский и российский военный лётчик, генерал-полковник (1994), Герой Советского Союза (1986) .
 Браль, Жак (72) — французский кинорежиссёр и киносценарист .
 Вершков, Иван Васильевич (82) — советский и российский военный деятель, командующий 27-й гвардейской ракетной армией (1989—1990), генерал-лейтенант .
 Гроссфельд, Мюриэль (80) — американская гимнастка, тренер и судья, чемпион Панамериканских игр 1963 года в командных соревнованиях .
 Деджорджио, Витторио (82) — итальянский физик, известный своими работами по оптике и статистической физике .
 Джилкес, Эбе (90) — гайанский и барбадосский джазовый пианист, руководитель джазового квартета Эбе Джилкеса .
 Илунга, Халифа — танзанийский поп-певец .
 Киндаров, Заур Баронович (56) — советский и российский чеченский врач, ректор Чеченского государственного университета .
 Констебль, Джайлз (91) — американский и английский историк-медиевист .
 Лыч, Леонид Михайлович (91) — советский и белорусский историк и публицист, доктор исторических наук (1989), профессор (1993), сотрудник Института истории АН БССР/НАН Беларуси (с 1962) .
 Мартинс Куйе, Джабрил (78) — нигерийский государственный деятель, министр по делам коммерции и промышленности (2010—2011) .
 Мокеев, Геннадий Яковлевич (88) — советский и российский архитектор .
 Муреев, Анатолий Фёдорович (78) — советский и российский журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации .
 Нестико, Сэмми (96) — американский джазовый композитор и аранжировщик .
 Уилсон, Филипп Эдвард (70) — австралийский католический прелат, архиепископ Аделаиды (2001—2018) .
 Хан, Гулам Мустафа (89) — индийский певец и музыкант классической традиции .
 Шаш, Йожеф (82) — венгерский театральный актёр-комик и режиссёр .
 Шульга, Валерий Павлович (70) — советский и российский театральный художник .

16 января 

 Брайс, Майкл (82) — австралийский архитектор и графический дизайнер .
 Бурыкин, Алексей Алексеевич (66) — российский языковед, фольклорист, доктор филологических (2001) и исторических (2011) наук, сотрудник Института лингвистических исследований РАН .
 Вареланс, Пол (51) — американский боец смешанных единоборств .
 Кузнецов, Сергей Николаевич (67) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединённых Арабских Эмиратах (с 2019) .
 Майянен, Паве (70) — финский музыкант, певец, автор песен .
 Миряну, Михай (71) — советский и молдавский художник .
 Неттен, Дан (86) — нидерландский футболист .
 Нтули, Бхеки (63) — южноафриканский политический деятель, член Национальной ассамблеи ЮАР .
 Паша, Фарида (68) — индонезийская актриса .
 Родин, Сергей Александрович (39) — российский футболист .
 Скивова-Далмадиова, Маргита (90) — словацкая певица .
 Спектор, Фил (81) — американский музыкальный продюсер и автор песен, убийца Ланы Кларксон .
 Сун, Муаммер (88) — турецкий композитор .
 Терещенко, Виктор Алексеевич (82) — белорусский бизнесмен, глава ЗАО «Витекс» (с 1988) .
 Филлипс, Сэм (72) — южноафриканский киноактёр .
 Хакимов, Борис Васильевич (70) — советский и российский политик, народный депутат РСФСР и член Верховного совета РФ, доктор экономических наук .
 Хандель, Дьёрдь (61) — венгерский футболист .
 Чхве Джон Не (65) — южнокорейская поэтесса .

15 января 

 Антонов, Виктор Васильевич (93) — советский партийный деятель и организатор органов внутренних дел, заместитель начальника ГУВД Москвы (1978—1991) .
 Аравин, Дмитрий Владимирович (73) — советский и российский поэт .
 Асенсио Монтес, Меланио (84) — испанский легкоатлет (спринтерский бег), участник летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Барнетт, Джефф (74) — английский футболист .
 Богданов, Евгений Владимирович (74) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2002) .
 Борисов, Сергей Георгиевич (62) — российский лётчик-испытатель ОКБ имени А. Н. Туполева, Герой Российской Федерации (2000) .
 Бредикис, Витаутас (90) — советский и литовский архитектор, народный архитектор Литовской ССР (1984), ректор Вильнюсской художественной академии (1988—1994) .
 Введенский, Георгий Эдишерович (66) — советский и российский военный историк и музейный работник .
 Вишневский, Анатолий Григорьевич (85) — советский и российский демограф и экономист, доктор экономических наук (1983), директор Института демографии Высшей школы экономики (с 2007) .
 Воробьёв, Александр Петрович (58) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2000) .
 Гарсия, Хильдардо (66) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2008) .
 Зуев, Виктор Константинович (82) — советский и российский офтальмолог, доктор медицинских наук (1995), профессор, сотрудник МНТК «Микрохирургия глаза» (c 1980) .
 Кантаторе, Висенте (85) — аргентинский футболист и тренер .
 Каравашкин, Андрей Витальевич (56) — российский филолог-медиевист, литературовед .
 Кондратьев, Фёдор Викторович (87) — советский и российский психиатр, публицист .
 Малья, Херардо (84) — испанский актёр и театральный режиссёр .
 Мункачи, Миклош (79) — венгерский писатель .
 Назаров, Юрий Павлович (71) — советский и российский строитель-сейсмолог, директор ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко (2006—2010) .
 Розанов, Юрий Константинович (81) — советский и российский ученый, специалист в области преобразовательной техники и силовой электроники, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники .
 Ротшильд, Бенджамин де (57) — французский банкир, председатель совета директоров «Edmond de Rothschild Holding» (с 1997) .
 Федоровский, Вячеслав Иванович (97) — советский и российский писатель и книгоиздатель .
 Фёдоров, Юрий Иванович (75) — советский и российский военный деятель, начальник Тверского суворовского военного училища (1991—2008), генерал-майор .
 Це, Манфред (87) — немецкий военный деятель, командир 11-й мотострелковой дивизии (1977—1984), генерал-майор Национальной народной армии .

14 января 

 Архангельский, Юрий Семенович (83) — советский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, один из основоположников развития экономической кибернетики на Украине .
 Бёрвилл, Клифф (83) — австралийский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне .
 Борнстайн, Гарольд (73) — американский врач, личный врач Дональда Трампа .
 Веселов, Александр Павлович (66) — российский биолог, доктор биологических наук (2002), профессор кафедры биохимии и биотехнологии ННГУ .
 Грачевский, Борис Юрьевич (71) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, директор (1974—2001) и художественный руководитель (с 2002 года) детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000) .
 Де Фриз, Ян (77) — нидерландский мотогонщик .
 Джимакс (83) — итальянский автогонщик .
 Димитров, Явор (59) — болгарский композитор .
 Жуковский, Сергей Евгеньевич (51) — российский военный деятель, генерал-майор Росгвардии .
 Кабальеро, Хосе Луис (65) — мексиканский футболист, игравший в национальной сборной .
 Кастро, Антун (74) — колумбийский актёр и композитор .
 Константайн, Сторм (64) — английская писательница, писавшая в жанрах научной фантастики и фэнтези .
 Логан, Винсент Пол (79) — шотландский католический прелат, епископ Данкельдский (1981—2012) .
 Мошински, Элайджа (75) — австралийский оперный, театральный и телевизионный режиссёр .
 Никитин, Александр Борисович (59) — советский и российский футболист, тренер .
 Пелеканакис, Леонидас (58) — греческий спортсмен (парусный спорт), участник летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе (1984), в Сиднее (2000), в Афинах (2004) .
 Поросенков, Владимир Сергеевич (90) — советский и российский хирург, народный врач СССР .
 Рантанен, Юрьё (70) — финский шахматист, гроссмейстер (1981) .
 Ричман, Питер Марк (93) — американский актёр .
 Серебряный, Аркадий Яковлевич (83) — советский и российский историк и востоковед .
 Скрипачёва, Ираида Борисовна (89) — советская и российская общественная деятельница, руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» .
 Сулик, Иван — словацкий историк и литературовед .
 Хасан, Борис Иосифович (72) — советский и российский психолог и педагог, доктор психологических наук (1996), профессор, директор Института психологии практик развития СО РАО (с 1999) .
 Хименес, Хорхе (69) — аргентинский актёр .
 Щемелёв, Леонид Дмитриевич (97) — советский и белорусский художник  .
 Эль-Шериф, Сафват (87) — египетский государственный деятель, министр печати и массовой информации Египта .

13 января 

 Баранов, Юрий Константинович (87) — советский и российский писатель и литературный переводчик .
 Баркли, Дэвид (86) — британский бизнесмен, владелец компании Telegraph Media Group .
 Бобынэ, Лидия (73) — молдавская журналистка и писательница, дочь писателя Василе Василаке .
 Богерт, Тим (76) — американский рок-певец и рок-музыкант, участник группы Vanilla Fudge .
 Бут, Никки (40) — британский боксёр .
 Васс, Габор (64) — венгерский актёр .
 Горайеб, Анри (85) — французский пианист и музыкальный деятель .
 Гусев, Дмитрий Николаевич (45) — российский актёр театра и кино .
 Ди Соуза, Наталия (73) — португальская актриса .
 Робер, Жоэль (77) — бельгийский мотогонщик, шестикратный чемпион мира по мотокроссу (1964, 1968—1972) .
 Кайриша, Астрида (79) — советская и латвийская актриса, артистка Латвийского национального театра (1968—2019), народная артистка Латвийской ССР (1986) .
 Канненберг, Бернд (78) — западногерманский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене в ходьбе на 50 км (1972) .
 Монтгомери, Лиза (52) — американская убийца; казнена .
 Нопола, Синикка (67) — финская детская писательница и журналистка .
 Петерсон, Торд (94) — шведский киноактёр .
 Пэкурариу, Мирча (88) — румынский историк, священник Румынской православной церкви, действительный член Румынской академии (2015) .
 Сарнез, Мариэль де (69) — французский государственный деятель, депутат Европейского парламента (2009—2017) и Национального собрания (с 2017), министр (2017) .
 Сейюм Месфин (71) — эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (1991—2010), убийство .
 Сильвен Сильвен (69) — американский рок-гитарист .
 Сорокотягин, Игорь Николаевич (83) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист Российской Федерации .
 Тарталья, Филипп (70) — шотландский католический прелат, архиепископ Глазго (с 2012)  .
 Фишбахер, Зигфрид (81) — немецко-американский иллюзионист .
 Ценич, Боривое (90) — сербский баскетболист и тренер .
 Шейд, Эузебиу Оскар (88) — бразильский кардинал, архиепископ Флорианополиса (1991—2001) и Сан-Себастьян-до-Рио-де-Жанейро (2001—2009) .

12 января 

 Аль Сауд, Халид бен Абдулла (83) — саудовский миллиардер, член Королевского дома Саудовской Аравии .
 Аполлинарий (Дубинин) (71) — российский химик и старообрядческий деятель .
 Арок, Фрэнк (88) — австралийский футболист и тренер .
 Ачи, Джеральд (68) — тринидадский барабанщик, мастер игры на джембе .
 Булдаков, Олег Васильевич (81) — советский и российский журналист, корреспондент ТАСС .
 Вукадинович, Милюрко (68) — сербский поэт .
 Гатилова, Евгения Ильинична (99) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации (2006) .
 Де Граф, Вим (89) — нидерландский конькобежец .
 Дубинина, Ирина Сергеевна (97) — советская пианистка, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981) .
 Енгибарян, Жак (85) — советский и армянский театральный актёр, артист Ереванского театра музыкальной комедии .
 Загидуллин, Фарит Рифкатович (49) — российский театральный актёр, артист Хакасского русского драматического театра .
 Ишуткин, Николай Иванович (66) — советский и российский эрзянский поэт и журналист .
 Карасёв, Денис Анатольевич (57) — советский и российский актёр Театра имени Маяковского, Ленкома и кино .
 Кедс, Марк (50) — американский рок-музыкант, участник панк-рок-группы Senseless Things .
 Комарек, Леош (88) — словацкий оперный и эстрадный режиссёр .
 Крихэлмяну, Флорентин (61) — иерарх Румынской грекокатолической церкви, епископ Клуж-Герлыйский (с 2002) .
 Лозовану, Константин (74) — молдавский судья Конституционного суда Молдавии (1998—2004) .
 Лумельский, Ян Петрович (90) — советский, российский и израильский учёный в области статистических методов, доктор физико-математических наук (1990), профессор (1991) (о смерти объявлено в этот день) .
 Магадеев, Риза Рафаилович (48) — российский башкирский актёр, артист Салаватского драмтеатра (с 1993) .
 Матвеенко, Александр Макарович (81) — советский и российский учёный в области машиностроения, ректор МАИ (1992—2007), академик РАН (2003) .
 Мехиа Флорес, Альваро (80) — колумбийский легкоатлет (бег на длинные дистанции), участник летних Олимпийских игр в Токио (1964), в Мехико (1968), в Мюнхене (1972) .
 Миа, Сидик (59) — малавийский бизнесмен и политический деятель, министр транспорта Малави .
 Микулич, Алексей Игнатьевич (86) — советский и российский антрополог, доктор биологических наук (1991), профессор (1994) .
 Нтумба, Калала (72) — заирский футболист, игравший в национальной сборной .
 Передо Лейге, Освальдо (79) — боливийский революционер .
 Пинеда Барнет, Энрике (87) — кубинский режиссёр, сценарист и критик .
 Приходько, Борис Фёдорович (81) — советский и российский военно-морской деятель, заместитель командующего ТОФ СССР (1983—1989), вице-адмирал (1989) .
 Протопопов, Владимир Александрович (95) — советский и российский экономист, кандидат экономических наук, профессор МГУ .
 Семыкина, Людмила Николаевна (96) — советская и украинская художница и мастер декоративного искусства .
 Станоевич, Богдан (62) — румынский актёр и политический деятель .
 Таненкова, Тамара Филипповна (76) — советская и российская художница .
 Фёдоров, Валентин Петрович (81) — российский государственный деятель, губернатор Сахалинской области (1991—1993), член-корреспондент РАН (2011) .
 Филарет (Вахромеев) (85) — иерарх БПЦ, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси (1978—2013), Герой Беларуси (2006) .
 Шиманский, Александр Петрович (71) — украинский хореограф, главный балетмейстер Хмельницкого музыкально-драматического театра .

11 января 

 Абдуллоев, Курбонали (57) — таджикский певец .
 Адельсон, Шелдон (87) — американский бизнесмен, основатель корпорации Las Vegas Sands .
 Алексакис, Василис (77) — греческий и французский писатель .
 Брэнсон, Ева (96) — британский филантроп, мать Ричарда Брэнсона .
 Верчагин, Валерий Иванович (73) — советский и киргизский деятель органов госбезопасности, первый заместитель министра национальной безопасности Киргизской Республики, генерал-полковник .
 Гальдо, Оскар Орасио (68) — аргентинский актёр .
 Джонсон, Ховард (79) — американский джазовый музыкант .
 Драбер, Этьен (81) — французский актёр .
 Кауфман, Владимир Львович (71) — советский и российский музыкальный продюсер .
 Колдышкин, Владимир Николаевич (61) — советский спортсмен и тренер по академической гребле .
 Коннери, Дональд (94) — американский фотожурналист .
 Лысенко, Ариадна Остаповна (99) — украинская пианистка, внучка Н. В. Лысенко .
 Накати, Сигеё (115) — японская долгожительница .
 Новикова, Елена Чеславовна (97) — советский и российский педиатр-неонатолог, доктор медицинских наук (1967), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, заместитель министра здравоохранения СССР (1972—1984) .
 Озолиньш, Леопольд (83) — политический деятель, неоднократный депутат Сейма Латвии .
 Раков, Николай Сергеевич (77) — советский и российский ботаник, флорист и геоботаник .
 Раптакис, Панайотис — греческий актёр .
 Ревенко, Алексей (63) — молдавский радиоведущий и журналист .
 Селюнин, Сергей Геннадьевич (62) — советский и российский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, лидер группы «Выход» .
 Топалов, Йовчо (89) — болгарский хирург, член-корреспондент Болгарской академии наук .
 Торнтон, Уильям Эдгар (91) — американский астронавт .
 Хахалейшвили, Давид Ростомович (49) — грузинский дзюдоист, чемпион летних Олимпийских игр в Барселоне (1992) .
 Хеддл, Кэтлин (55) — канадская гребчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр: в Барселоне — дважды (1992) и в Атланте (1996) .
 Холикназар, Уктам (80) — советский и таджикский писатель, переводчик и языковед .
 Хрупин, Сергей Яковлевич (65) — российский актёр Томского ТЮЗа, заслуженный артист Российской Федерации (1995) .
 Читре, Шашикумар Мадхусудан (84) — индийский математик и астрофизик, президент Индийской астрономической ассоциации .
 Энцо, Фабио (74) — итальянский футболист .

10 января 

 Аль-Джайар, Хади (71) — египетский актёр .
 Анастасьев, Николай Аркадьевич (80) — советский и российский литературовед .
 Вайсман, Анатолий Михайлович (76) — советский и российский инженер и автомобильный журналист .
 Васин, Александр Николаевич (71) — советский футболист («Шахтёр» Донецк) .
 Дычковский, Адам (88) — польский прелат, епископ Зелёна-Гурский и Гожувский (1993—2007) .
 Ибрагимов, Ризван Нажмудинович (63) — чеченский публицист .
 Ин Пэйань (73) — сингапурский писатель .
 Кампос, Гильермо (92) — перуанский актёр-комик .
 Касадо, Педро (83) — испанский футболист, выступавший на позиции защитника; двукратный победитель Кубка Европейских чемпионов в составе мадридского «Реала» .
 Катаева, Елена Георгиевна (64) — российский политолог, доктор политических наук, ректор МГТУ «СТАНКИН» (c 2018) .
 Курбатов, Александр Васильевич (92) — советский и российский организатор производства, директор завода ЗИМ (1977—1992), Герой Социалистического Труда (1986) .
 Мабулу, Кристофер (30) — французский футболист («Бастия») .
 Ориоль, Юбер (68) — французский автогонщик, трёхкратный победитель Ралли «Дакар» (1981, 1983, 1992) .
 Реджепов, Реджеп Джумаевич (76) — советский и туркменский композитор, народный артист Туркменистана (1998) .
 Русецкий, Аркадий Владимирович (78) — советский и белорусский историк, философ, культуролог, ректор Витебского университета (1997—2009) .
 Соккорсо, Фабрицио (78) — итальянский врач и медицинский эксперт, личный врач Папы Римского Франциска .
 Стрэйн, Джули (58) — американская актриса и фотомодель .
 Тайбо, Вальтер (89) — уругвайский футболист, игравший за национальную сборную .
 Тураби, Насир (75) — пакистанский поэт .
 Холшевников, Константин Владиславович (80) — советский и российский астроном, доктор физико-математических наук (1971), профессор кафедры небесной механики СПбГУ (1975), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009) .
 Цукерман, Янку (98) — румынский общественный деятель, председатель Ассоциации евреев Румынии, переживших Холокост .
 Цыганков, Эрнест Сергеевич (85) — советский и российский тренер по авто- и мотоспорту, заслуженный тренер России .

9 января 

 Аманг, Бедду (84) — индонезийский государственный деятель, министр продовольствия Индонезии .
 Ардила, Альфредо (74) — колумбийский нейропсихолог .
 Ашрафи, Мехди Аттар (72) — иранский тяжелоатлет, участник летних Олимпийских игр в Монреале (1976) .
 Бабенко, Алексей Алексеевич (97) — советский передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1981) .
 Бобров, Андрей Андреевич (67) — российский актёр, артист Театра Северного флота .
 Браматкин, Максим Леонидович (41) — российский актёр кино, театра и телевидения, режиссёр и сценарист .
 Выхованец, Иван Романович (85) — советский и украинский языковед, член-корреспондент НАНУ (1992) .
 Галушко, Виктор Георгиевич (86) — советский и российский конструктор самолётов и тактических противорадиолокационных и противокорабельных управляемых ракет, лауреат Государственной премии СССР .
 Доронин, Борис Григорьевич (92) — советский и российский китаевед, доктор исторических наук, профессор кафедры истории стран Дальнего Востока СПбГУ .
 Костюченко, Михаил Иванович (90) — советский и украинский деятель промышленного производства, Герой Украины (2004) .
 Мокроусов, Анатолий Алексеевич (77) — украинский политический деятель, депутат Верховной рады (1990—2006) .
 Нави, Эзра (69) — израильский леворадикальный политический активист .
 Онучин, Алексей Павлович (86) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор НГТУ-НЭТИ .
 Перевозчиков, Илья Васильевич (81) — советский и российский антрополог, доктор биологических наук (1994), сотрудник Института и Музея антропологии МГУ .
 Рабинович, Михаил Исакович (80) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр (1984—1998) и художественный руководитель (с 1998) Русского театра драмы Башкортостана, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999) .
 Руснак, Игорь (84) — словацкий драматург, кино- и телесценарист .
 Савинский, Сергей Никитович (96) — российский конфессиональный историк евангельских христиан-баптистов .
 Сидоров, Валентин Михайлович (92) — советский и российский живописец, народный художник СССР (1988), академик АХ СССР/РАХ (1988) .
 Симан, Филип (86) — канадский нейрофармаколог .
 Соланки, Мадхав Сингх (94) — индийский государственный деятель, министр иностранных дел Индии (1991—1992), главный министр Гуджарата (1976—1977, 1980—1985, 1989—1990) .
 Сорокун, Валерий Иванович (79) — советский и российский врач, главный врач санатория «Кисегач», заслуженный врач Российской Федерации .
 Филип, Франтишек (90) — чешский кинорежиссёр .
 Халатников, Исаак Маркович (101) — советский и российский физик-теоретик, директор Института теоретической физики (1965—1992), академик РАН (1991; академик АН СССР с 1984) .
 Шиняев, Олег Иванович (70) — советский и российский актёр, артист Архангельского театра кукол, заслуженный артист Российской Федерации (2009) .
 Эрнандес, Роберто (54) — мексиканский продюсер .
 Япиньш, Харийс Карлович (90) — советский велогонщик и тренер, заслуженный тренер СССР (1966) .

8 января 

 Апрелев, Сергей Вячеславович (69) — российский общественный деятель, историк, журналист .
 Асуахе Перес, Кастор Освальдо (69) — венесуэльский католический епископ .
 Брюс, Эд (81) — американский кантри-музыкант, композитор и актёр .
 Генри, Майк (84) — американский футболист и киноактёр .
 Гецелев, Борис Семёнович (80) — советский и российский композитор .
 Дарлинг, Дэвид (79) — американский виолончелист и композитор .
 Дзантиев, Анатолий Александрович (79) — советский и российский осетинский писатель и художник .
 Димер, Евгения Александровна (95) — русская поэтесса второй волны эмиграции (о смерти сообщено в этот день) .
 Залевский, Генрих Владиславович (83) — советский и российский психолог, профессор томских вузов ТГПУ и ТГУ, член-корреспондент РАО (1992) .
 Карвер, Стив (75) — американский кинорежиссёр  .
 Лейтин, Александр Юрьевич (90) — советский и российский педагог, заслуженный учитель Российской Федерации (1991) .
 Линхарт, Антонин (Тони Линхарт, Тоник Линхарт) (80) — чешский фолк-певец, гитарист и композитор .
 Малыгина, Инна Михайловна (79) — советский и российский деятель образования, директор Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М. Л. Ростроповича, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2006) .
 Нанквилл, Джордж Уильям (95) — британский легкоатлет, бронзовый призёр чемпионата Европы в беге на 1500 м (1950) .
 Натхо, Кадыр (93) — адыгейский писатель и общественный деятель .
 Негробов, Олег Павлович (79) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук (1984), профессор ВГУ (1987) .
 Нидерле, Иво (91) — чешский актёр театра и кино .
 Олэреску, Влад (69) — молдавский публицист и сценарист .
 Поддьяков, Николай Николаевич (91) — советский и российский психолог, академик АПН СССР/РАО (1990) .
 Салами, Адельбайо (?) — нигерийский политик, член Сената Нигерии .
 Сюй Циньсянь (85) — китайский военный деятель, командующий 38-й армейской группой, генерал-майор Народно-освободительной армии КНР .
 Тивяков, Сергей Дмитриевич (80) — советский и российский географ, картограф, краевед и эколог .
 Третьяков, Владимир Евгеньевич (84) — советский и российский учёный в области механики, ректор (1993—2006) и президент (2007—2011) УрГУ, член-корреспондент РАН (2000) .
 Трибой, Пётр Георгиевич (64) — российский юрист, глава следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры России, расследовавшей убийство Владислава Листьева .
 Трушкин, Сергей Петрович (61) — начальник управлений ФСБ России по Кировской области (2010—2014) и по Северной Осетии (2014—2019), генерал-лейтенант .
 Фостий, Иван Петрович (92) — украинский историк и публицист .
 Хесин, Ефим Самуилович (89) — советский и российский экономиcт .
 Черняев, Христо (90) — болгарский поэт .
 Шилов, Виктор Григорьевич (75) — советский хоккеист («Динамо» Москва) .
 Шульман, Леонид Абрамович (89) — советский, российский и американский дирижёр .
 Элиашберг, Герасим Матвеевич (90) — советский и российский физик-теоретик, академик РАН (2000) .
 Эретова, Квета (94) — чешская шахматистка, гроссмейстер (1986) .

7 января 

 Али-Заде, Рафик Гусейнович (71) — советский футболист и российский тренер по мини-футболу, заслуженный тренер России .
 Аполинарио, Алекс (24) — бразильский футболист («Крузейро», «Алверка») .
 Белкин, Павел Николаевич (75) — советский и российский учёный и деятель образования, профессор кафедры физики КГУ, доктор технических наук 
 Бужор, Леонид (65) — молдавский политик, министр образования (2009—2011) и депутат (2005—2009) .
 Гвоздиков, Юрий Иванович (79) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр Красноярского музыкального театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001) .
 Григович, Игорь Николаевич (88) — советский и российский детский хирург, доктор медицинских наук (1981), профессор, заслуженный врач Российской Федерации (1997) .
 Гумперт, Томас (68) — немецкий актёр .
 Даглдиян, Калуст Тигранович (74) — советский и российский художник .
 Калиткин, Николай Николаевич (85) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН (1991) .
 Киселёв, Владимир Викторович (64) — советский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Москве в толкании ядра (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980) .
 Корзун, Лев Игнатьевич (95) — советский и российский военный журналист и писатель, генерал-майор .
 Ласерда, Женивал (89) — бразильский певец и композитор .
 Новицкий, Вячеслав Викторович (74) — российский патофизиолог, ректор СибГМУ (1997—2014, г. Томск), академик РАМН (2005—2013), академик РАН (2013) .
 Поджуцкий, Вавжинец (59) — польский писатель-фантаст .
 Рычагов, Александр Васильевич (64) — советский игрок в хоккей с мячом, двукратный чемпион мира (1979, 1985), заслуженный мастер спорта СССР (1985) .
 Рэмси, Мэрион (73) — американская актриса и певица .
 Томпсон, Дирон (55) — американский киноактёр .
 Трубников, Андрей Вадимович (60/61) — российский предприниматель, создатель косметических брендов .
 Хлевинский, Валерий Михайлович (77) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2002) .
 Цвеич, Бисерка (97) — сербская оперная певица (меццо-сопрано) .
 Швери, Анри (88) — швейцарский кардинал, епископ Сьона (1977—1995) .
 Шиэн, Нил (84) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1989) .
 Щедрин, Борис Михайлович (86) — российский математик, доктор физико-математических наук (1992), профессор (1993), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002), сотрудник ВМК МГУ .
 Эптед, Майкл (79) — британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр .
 Яковлев, Пётр Яковлевич (70) — советский и российский поэт, языковед, переводчик .

6 января 

 Алиев, Басир Хабибович (71) — дагестанский экономист, доктор экономических наук, профессор .
 Аминов, Тельман Газизович (84) — советский и российский химик, доктор химических наук, профессор .
 Бирюков, Владимир Афанасьевич (87) — советский и российский государственный деятель, губернатор Камчатской области (1991—2000) .
 Бэббит, Эшли (35) — ветеран ВВС США, участница ряда вооружённых конфликтов; убита .
 Вальдес, Антонио (92) — мексиканский актёр и комик .
 Гнат, Эдвард (80) — польский аграрий и политический деятель, депутат Сейма .
 Кисасунда, Луди (89) — ангольский военный и государственный деятель, член Политбюро ЦК МПЛА (1974—1979), директор ДИСА (1975—1979), губернатор Маланже (1980—1986) и Заире (1995—2004) .
 Которобай, Михаил (69) — молдавский юрист, депутат Парламента, судья Конституционного суда Молдовы .
 Лемешев, Михаил Яковлевич (94) — советский и российский экономист и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор .
 Наливаев, Анатолий Александрович (89) — белорусский художник, реставратор, музыкант, кантор .
 Рахлис, Лев Яковлевич (84) — русский детский поэт .
 Соукуп, Ян (78) — чешский хоккеист и тренер .
 Стеклач, Войтех (74) — чешский писатель .
 Титов, Сергей Алексеевич (76) — советский и российский психофизиолог, доктор психологических наук (1986), профессор института психологии РГГУ (1999) .
 Трифонов, Филипп (73) — болгарский актёр театра и кино .
 Фирсенков, Анатолий Иванович (82) — советский и российский организатор производства, директор завода «Магнетон» .
 Эдуок, Нсикак (73) — нигерийский военный деятель, маршал авиации, начальник штаба ВВС Нигерии (1996—1999) .

5 января 

 Алескеров, Эльхан (65) — азербайджанский писатель, журналист, военный и общественный деятель .
 Бахвалов, Юрий Алексеевич (90) — советский и российский учёный в области электромеханики, доктор технических наук (1974), профессор (1976), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Бедоев, Виктор Дмитриевич (73) — российский живописец, дизайнер, заслуженный художник РФ, почётный член РАХ .
 Бекузарова, Сарра Абрамовна (83) — российский селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1995), профессор кафедры растениеводства ГГАУ (1998), заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Белл, Колин (74) — английский футболист, игрок «Манчестер Сити» и национальной сборной .
 Бранданзиньо II (90) — бразильский футболист .
 Бретт, Боб (67) — австралийский тренер по теннису .
 Бусол, Феликс Иосифович (92) — советский физик, директор Всесоюзного научно-исследовательского института материалов электронной техники (1965—1988) .
 Бяков, Евгений Александрович — советский и российский баскетбольный арбитр, судья всероссийской и всесоюзной категории .
 Гасик, Михаил Иванович (91) — советский и украинский учёный в области металлургии, академик АН УССР/НАНУ (1990), иностранный член РАН (2003) .
 Де Андрада, Жозе Тамм Бонифасиу (90) — бразильский юрист и политический деятель, депутат парламента Бразилии (1979—2019) .
 Желев, Михаил (77) — болгарский легкоатлет, чемпион Европы в беге с препятствиями на 3000 метров (1969) .
 Жилко, Алексей Николаевич (75) — латвийский религиозный деятель, глава Центрального совета Древлеправославной поморской церкви Латвии .
 Кажибаев, Амангельды Кажибаевич (77) — казахстанский государственный деятель, аким Семея (2002—2004) и Усть-Каменогорска (2004—2005) .
 Кало, Эмил (70) — болгарский экономист, писатель и публицист .
 Ким Чен Йель (91) — южнокорейский художник .
 Клаас, Хельмут (94) — немецкий бизнесмен, глава компании CLAAS по производству сельхозтехники .
 Корпонай, Тиберий Тибериевич (62) — советский и украинский футболист и тренер .
 Крушлинский, Валерий Иванович (78) — российский градостроитель, доктор архитектуры, профессор, почётный член РААСН  .
 Кутильейру, Жоау (83) — португальский скульптор .
 Лекай, Кристе (85) — албанский дирижёр .
 Львова-Эберле, Лидия (100) — польская участница антинацистского и антикоммунистического сопротивления .
 Нюбауэр, Джонас (39) — американский профессиональный игрок в тетрис, семикратный чемпион мира .
 Осмаев, Амин Ахмедович (72) — политический деятель, член Совета Федерации (1996—1998) .
 Павлишин, Стефания Стефановна (90) — украинский музыковед .
 Ричардсон, Джон (86) — английский киноактёр .
 Романов, Игорь Матвеевич (69) — казахстанский футбольный тренер .
 Сиренко, Анатолий Федотович (90) — советский и украинский физик, доктор физико-математических наук (1972), заслуженный профессор Харьковского университета .
 Стрелко, Владимир Васильевич (83) — украинский физикохимик, директор Института сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины (1991—2017), академик НАНУ (1995) .
 Титов, Анатолий Кириллович (74) — белорусский историк, геральдист и сфрагист .

4 января 

 Бекмуратов, Тулкун Файзиевич (85) — советский и узбекский учёный, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Узбекистана .
 Бурханов, Геннадий Сергеевич (88) — советский и российский физикохимик, член-корреспондент РАН (2000) .
 Бутенко, Анатолий Иванович (82) — украинский экономист, доктор экономических наук (1992), профессор (1992), депутат Верховной рады (1990—1994) .
 Васильев, Николай Иванович (72) — советский и российский деятель науки, исследователь Антарктиды (в этот день стало известно о смерти) .
 Велтман, Мартинус (89) — нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (1999), иностранный член РАН (2016) .
 Камалов, Тагир Таузяхович (59) — российский дирижёр, основатель и художественный руководитель Национального симфонического оркестра Башкортостана .
 Кимеев, Валерий Макарович (68) — российский этнолог, специалист по коренным малочисленным народам Южной Сибири, доктор исторических наук, профессор Кемеровского государственного университета .
 Колохин, Павел Рустэмович (36) — российский пауэрлифтер, чемпион и рекордсмен России .
 Леончиков, Василий Емельянович (83) — советский и белорусский библиотечный деятель, библиограф и библиографовед (о смерти объявлено в этот день) .
 Ли Хюн Кам (88) — гонконгская актриса  .
 Лои, Франко (90) — итальянский поэт .
 Маклер, Джон (86) — канадский хоккейный тренер и президент хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» .
 Новиков, Геннадий Фёдорович (79) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ (2012) .
 Пучков, Лев Александрович (82) — советский и российский учёный в области горной инженерии, ректор (1987—2007) и президент (2007—2012) Московского горного университета, член-корреспондент РАН (1991) .
 Робертс, Таня (65) — американская актриса, кинопродюсер и фотомодель .
 Ру, Альбер (85) — англо-французский шеф-повар и ресторатор .
 Рубанов, Анатолий Иванович (83) — советский и российский передовик промышленного производства и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1966) (о смерти объявлено в этот день) .
 Сопкин, Иван Александрович (67) — советский и российский организатор производства, технический директор вертолётного завода «Миль и Камов» .
 Станкевич, Антоний (85) — польский римско-католический епископ, декан Трибунала Священной Римской Роты (2004—2012), доктор канонического права .
 Сьерра, Грегори (83) — американский актёр .
 Тагани, Джемиль (75) — албанский актёр .
 Томилова, Лариса Годвиговна (73) — российский химик, доктор химических наук (1996), профессор кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфака МГУ (2003) .
 Чижухин, Владимир Николаевич (81) — советский и российский конструктор по космосу .
 Шахов, Сергей Николаевич (65) — украинский и российский государственный деятель, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым (с 2014 года; в 2011—2014 годах — начальник Главного управления МЧС / ГСЧС Украины в Автономной Республике Крым) .
 Шелли, Барбара (88) — британская актриса .

3 января 

 Адамопулос, Тассо (?) — французский альтист .
 Бруер, Ли (83) — американский драматург и театральный режиссёр .
 Випперман, Вольфганг (75) — немецкий историк .
 Граник, Генриетта Григорьевна (92) — советский и российский психолог, академик РАО (1995) .
 Дики, Эрик Джером (59) — американский писатель .
 Икэда, Наохира (80) — японский волейболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико (1968) .
 Марсден, Джерри (78) — английский музыкант, лидер группы Gerry & The Pacemakers .
 Мокрушев, Устин Александрович (95) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы .
 Парфёнов, Николай Дмитриевич (83) — советский хоккеист с мячом, защитник хоккейного клуба «Водник» (1956—1972). Почётный гражданин города Архангельска (2018) .
 Путкарадзе, Тариел (60) — советский и грузинский филолог, доктор филологических наук, профессор, член Верховного Совета Грузии .
 Рогачёв, Михаил Борисович (68) — российский историк и общественный деятель .
 Самойлов, Сергей Геннадьевич (70) — советский и российский журналист, сотрудник бюро АПН по Латинской Америке .
 Уэстман, Айрис (115) — американская долгожительница .
 Шаковец, Анатолий Григорьевич (70) — российский график, живописец, художник книги .
 Штефанович, Татьяна (86) — словацкий археолог, историк и педагог .

2 января 

 Араду, Клебер (47) — бразильский футболист .
 Атаев, Артём Ерёмович (82) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1984), профессор кафедры светотехники МЭИ .
 Бейтсон, Мэри Катрин (81) — американская писательница и культурный антрополог .
 Ватинян, Рудольф Мамиконович (79) — советский и армянский кинооператор .
 Горбачик, Владимир Евгеньевич (81) — белорусский учёный в области технологии и конструирования изделий из кожи, доктор технических наук (1998), профессор (2000) .
 Дмитриев, Владимир Николаевич (64) — российский журналист .
 Додон, Анатолий Гаврилович (68) — российский деятель культуры, директор Астраханского цирка (1991—2016) .
 Кейта, Модибо (78) — малийский государственный деятель, премьер-министр (2002, 2015—2017) .
 Коренев, Владимир Борисович (80) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (1998) .
 Кошич, Йозеф (92) — словацкий легкоатлет и тренер .
 Саух, Юрий Васильевич (69) — советский футболист и российский тренер .
 Сигов, Виктор Ивглафович (69) — экономист, социолог, доктор социологических наук, профессор .
 Сингх, Бута (86) — индийский государственный деятель, министр сельского хозяйства Индии (1984—1986), внутренних дел (1986—1989) .
 Смеянович, Арнольд Фёдорович (82) — белорусский нейрохирург, академик НАН Беларуси (2009)  .
 Сорокина, Тамара Афанасьевна (89) — советская и российская оперная певица, народная артистка РСФСР (1973) .
 Тамоян, Азиз (83) — глава езидской общины Армении, депутат Национального собрания Армении .
 Уэстфал, Пол (70) — американский баскетболист и тренер .
 Форментини, Марко (90) — итальянский государственный деятель, мэр Милана (1993—1997), депутат Европейского парламента (1994—2004) .
 Шадрин, Александр Васильевич (50) — российский журналист .

1 января 

 Веринг, Ян (66) — немецкий драматург и музыкант .
 Верлан, Марк Александрович (57) — молдавский художник .
 Гаффаров, Абдулахат (Ахат Гаффар) (72) — советский и российский татарский писатель .
 Гинеду, Бернар (73) — французский футболист и футбольный менеджер .
 Гордон, Элмайра Минита (90) — белизский государственный деятель, генерал-губернатор Белиза (1981—1993) .
 Данилов, Олег Даниилович (71) — советский и российский драматург и сценарист .
 Джорлев, Зоран (53) — северомакедонский скрипач .
 Ефремов, Анатолий Васильевич (87) — советский и российский физик-теоретик, сотрудник ОИЯИ .
 Иден, Марк (92) — английский актёр .
 Карму, Карлуш ду (81) — португальский певец .
 Ковач, Эмилия (89) — первая леди Словакии, вдова президента страны Михала Ковача .
 Коста, Пьерантонио (81) — итальянский дипломат, бизнесмен и публицист .
 Логвинов, Виктор Николаевич (72) — российский архитектор, первый вице-президент Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент РААСН .
 Лозовский, Сергей Владимирович (57) — украинский художник, заслуженный художник Украины .
 Месбах-Йезди, Мухаммад-Таги (86) — иранский религиозный и политический деятель, аятолла .
 Пашнев, Эдуард Иванович (87) — русский поэт, прозаик, драматург, публицист .
 Рейли, Лиам (65) — ирландский певец и автор песен .
 Роблеро Суньига, Боливар (61) — мексиканский журналист и писатель .
 Рябый, Николай Александрович (84) — украинский писатель .
 Саймонс, Томас (91) — канадский учёный, президент Университета Трента (1961—1972) .
 Свешников, Антон Вадимович (52) — российский историк-медиевист, доктор исторических наук (2011), профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета (2013) .
 Тарасенко, Феликс Петрович (88) — советский и российский учёный в области системного анализа, доктор технических наук, заслуженный профессор ТГУ (Томск), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1990) .
 Фёдоров, Василий Игнатьевич (87) — советский партийный деятель .
 Фукумото, Сэйдзо (77) — японский актёр .
 Черданцев, Александр Фёдорович (95) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997) .
 Харитонова, Зоя Васильевна (84) — советский и российский архитектор, советник Российской академии архитектурных и строительных наук. заслуженный архитектор России .
 Чернов, Юрий Николаевич (83) — советский и российский фармаколог, доктор медицинских наук (1991), профессор .
 Этиянг, Поль (82) — угандийский политический деятель, заместитель премьер-министра Уганды (1996—1999)  .